variant van de bourree, een volksdans, in driekwartsmaat.
La Montagnarde, historisch Brits motorfietsmerk.
RUS Montagnarde, een Belgische voetbalclub met stamnummer 2869.

Zie ook
montagnards (doorverwijspagina).